Тимберлејн има више значења:
 Тимберлејн (Луизијана)
 Тимберлејн (Илиноис)